Um agênere (do grego a, privado, e - géiné, géinomai, gerar: que não foi gerado), segundo o Espiritismo, seria um espírito momentaneamente materializado, assumindo as formas de uma pessoa encarnada, ao ponto de produzir uma ilusão completa. O assunto é abordado por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns.

Na Revista Espírita de 1859, o codificador do Espiritismo Kardec cita em seu artigo "Os Agêneres" as técnicas e aspectos teóricos relativos a esse tema. Ao relatá-los, numa junção de diversos fatos, dentre eles o pedido ao Espírito de São Luís em esclarecer-lhes diferentes pontos sobre o assunto respondendo a algumas perguntas, em sessão na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foi obtido o seguinte:

Mais recentemente no Livro "A marca da Besta" de Robson Pinheiro, há o relato de uma subtração do duplo etérico por forças do mal no planeta terra, com o objetivo de criar um "irmão gêmeo" com todas as lembranças e conhecimentos, com um corpo semi-materializado, palpável e perceptível aos seres humanos vivos, com objetivo de assumir a vida, as funções e as sensações de um ser humano encarnado. Estas materializações só são sustentáveis se o corpo humano original for mantido vivo, em condições vegetativas.

Para os kardecistas, Jesus foi agênere após a sua morte, bem como o anjo Rafael.